Serie A i fotboll 1971/1972 vanns av Juventus FC.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, september 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på webbplatsen RSSSF

1971 i Italien
1972 i Italien
Fotbollssäsongen 1971/1972
1971/1972